Владислав Петров:
 Петров, Владислав Александрович (род. 1958) — советский и российский геолог, специалист в области геологии рудных месторождений, член-корреспондент РАН (2011).
 Петров, Владислав Васильевич (1929—1995) — юрист, профессор МГУ.
 Петров, Владислав Геннадьевич (род. 1970) — российский пловец в ластах.